Bombenanschläge 2006 meint:

 Bombenanschläge in Mumbai 2006
 Versuchte Bombenanschläge vom 31. Juli 2006

Siehe auch:
 Liste von Terroranschlägen im Jahr 2006